Joseph Kuntschen ist der Name folgender Personen:

* Joseph Kuntschen senior (1849–1928), Schweizer Politiker
 Joseph Kuntschen junior (1883–1954), Schweizer Politiker